Hannaea arcus  — вид диатомовых водорослей (Bacillariophyta).

Строение
Как другие диатомеи, обладают мелкими ядрами, снаружи окружена твердой кремнеземной оболочкой. Водоросль имеет округлую форму размеров около 10 микрон. Hannaea arcus образуют короткие колонии, изогнутые по продольной и поперечной осям, имеющие вид скалки, разрезанной вдоль. Створки серповидные, сужены к клювовидным или слегка головчатым концам; брюшной край выпуклый, в середине вогнутый, длина 15—150 мкм, ширина 4—7 мкм. Поперечные штрихи (15—18) параллельные, в середине брюшной стороны створки прерываются, оставляя гладкое выпуклое одностороннее среднее поле. Осевое поле узколинейное, слегка сдвинутое к брюшному краю.

Распространение
Населяют холодные быстрые ручьи, в особенности вблизи водопадов, на камнях и растениях, в иле и планктоне. Редкий вид, не терпящий антропогенной нагрузки.

Распространена в реках 12 восточных штатов США (Аризона, Калифорния, Колорадо, Невада, Орегон и др.). В Башкортостане водоросль обнаружена в р. Белая.

Литература

Ссылки 
 
 

Диатомовые водоросли